Секционная (секционированная) свёртка — метод вычисления свёртки, используемый, когда количество элементов одной из входных последовательностей во много раз больше, чем количество элементов другой. Основные методы вычисления секционной свёртки —  и .

Вычисление 
Пусть  — неограниченная последовательность,  — последовательность длины ,  — некоторое натуральное число.

Метод перекрытия с суммированием 
Для вычисления линейной свёртки  методом перекрытия с суммированием необходимо разделить последовательность  на смежные секции длины :

где

Тогда

Длина каждой из частичных свёрток в данной сумме равна , то есть имеется участок длины , на котором -я и -я частичные свёртки перекрываются, поэтому их отсчёты на участке перекрытия нужно сложить. Отсюда и происходит название данного метода.

Метод перекрытия с накоплением 
Пусть теперь длина секций  последовательности  равна  и у этих секций есть участки перекрытия длиной . Для каждой секции вычисляется циклическая свёртка  и , содержащая  отсчёт и обозначаемая . Необходимо отбросить последние  отсчётов этой последовательности, а остальные присоединить к последовательности . После выполнения этой процедуры для каждого  получится искомая последовательность .

Замечание 
Число  удобно выбирать так, чтобы число  было степенью двойки. Тогда каждую из частичных свёрток можно эффективно выполнять с помощью быстрых алгоритмов, значительно снижая вычислительную сложность.

Примечания

Литература 
 

Математический анализ
Обработка сигналов